Коланжело — фамилия. Известные носители:
 Коланжело, Брайан
 Коланжело, Джерри